Félix Fernández (Cidade do México, 11 de janeiro de 1967) é um ex-futebolista mexicano que atuava como goleiro. Félix disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do México
Goleiros do México
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994